Иван Пелевин:
 Пелевин, Иван Андреевич (1840—1917) — русский художник и мозаичист, академик Императорской Академии художеств.
 Пелевин, Иван Всеволодович (1900—1937) — советский политический деятель.